Весела () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Весела, Михал (1863—1927) — католический священник, лужицкий поэт и переводчик.
 Весела, Яна (род. 1983) — профессиональная чешская баскетболистка.
 См. также 
 Весела-Стража — средневековый город-замок на западе Боснии, королевский город.